Edward Archibald Briden dit Archie Briden (né le  à Renfrew au Canada - mort le ) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1921-1922 || Metropolitans de Seattle || PCHA || 24 || 1 || 2 || 3 || 13 || - || - || - || - || -
|-
| 1922-1923 || Metropilitans de Seattle || PCHA || 28 || 7 || 3 || 10 || 22 || - || - || - || - || -
|-
|1923-1924 || Metropilitans de Seattle || PCHA || 18 || 6 || 0 || 6 || 20 || - || - || - || - || -
|-
|1923-1924 ||Cougars de Victoria || PCHA || 12 || 8 || 1 || 9 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 1924-1925 || Eskimos d'Edmonton || WCHL || 28 || 17 || 6 || 23 || 33 || - || - || - || - || -
|-
| 1925-1926 || Tigers de Calgary || WHL || 27 || 14 || 2 || 16 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 1926-1927 || Bruins de Boston || LNH || 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|1926-1927 || Cougars de Detroit || LNH || 32 || 5 || 2 || 7 || 36 || - || - || - || - || -
|-
| 1927-1928 || Arrows de Philadelphie || CAHL || 37 || 13 || 3 || 16 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 1928-1929 || Arrows de Philadelphie || CAHL || 40 || 12 || 5 || 17 || 46 || - || - || - || - || -
|-
| 1929-1930 || Pirates de Pittsburgh || LNH || 30 || 4 || 3 || 7 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 1929-1930 || Panthers de London || LIH || 16 || 3 || 0 || 3 || 14 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 1930-1931 || Tecumsehs de London || LIH || 12 || 0 || 2 || 2 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 1930-1931 || Indians de Cleveland || LIH || 34 || 8 || 11 || 19 || 20 || 6 || 2 || 2 || 4 || 2
|-
| 1931-1932 || Indians de Cleveland || LIH || 48 || 6 || 10 || 16 || 16 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en juillet 1898
Décès en juin 1974
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Metropolitans de Seattle
Joueur des Cougars de Détroit
Joueur des Pirates de Pittsburgh (LNH)
Attaquant de hockey sur glace
Article dont des informations diffèrent sur Wikidata
Décès à 75 ans